Artykuł ten dokumentuje sytuację w poszczególnych krajach świata dotkniętych koronawirusem odpowiedzialnym za trwającą pandemię COVID-19, której pierwszy przypadek miał miejsce w Wuhan w Hubei w Chinach. Do 7 listopada 2021 odnotowano  przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w 192 państwach i terytoriach, w tym  zgonów oraz  podanych dawek szczepionki.

Pierwszy przypadek zakażenia w Europie został potwierdzony 24 stycznia w Bordeaux, we Francji. Dwa kolejne przypadki potwierdzono w Paryżu jeszcze tego samego dnia, wszystkie pochodziły z Chin. W Haute-Savoie odkryto grupę przypadków zainfekowania, która pochodziła od obywatela brytyjskiego, który odwiedził Singapur. W kolejnych dniach pierwsze przypadki zakażenia pojawiły się w Niemczech, Finlandii, we Włoszech, w Rosji, w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Szwecji i Belgii.

Począwszy od 13 marca 2020, gdy liczba nowych przypadków zakażenia zaczęła przekraczać tę w Chinach, Światowa Organizacja Zdrowia zaczęła uważać Europę za aktywne centrum pandemii COVID-19. Liczba zakażeń w poszczególnych krajach Europy ulegała podwojeniu co 3–4 dni, przy czym w niektórych krajach odnotowano podwajanie się liczby zakażeń co 2 dni.

Przypisy 

Pandemia COVID-19 według państw